Pierre Darmon est le nom de plusieurs personnalités connues :
 Pierre Darmon (1934-), joueur de tennis français ;
 Pierre Darmon (1939-), historien français.